Plongeur (beroep), een beroep in de keuken
 Plongeur (schip, 1863), een van de eerste gemotoriseerde onderzeeboten